

Personen
 Constance Wilde, de vrouw van Oscar Wilde
 Filip De Wilde, Belgische ex-voetballer
 Henry Tingle Wilde, plaatsvervangend gezagvoerder op de RMS Titanic
 Kim Wilde, Britse zangeres, bekend van haar eerste single Kids in America
 Marty Wilde, Britse zanger uit de eerste generatie van rock-'n-roll-muzikanten
 Oscar Wilde, Ierse toneelschrijver, schrijver, dichter en estheet
 Jacob Adriaan de Wilde, Nederlands politicus

Overigen
 Wilde, een biopic over Oscar Wilde
 Wilde (Buenos Aires), een stad in de Argentijnse provincie Buenos Aires.
 Wilde (België), een gehucht in de gemeente Nevele in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.

Zie ook 
 De Wilde (doorverwijspagina)